Maurice Beerblock ist der Name folgender Personen:

* Maurice Beerblock (Journalist) (1880–1962), belgischer Journalist und Übersetzer 
 Maurice Beerblock (Schauspieler) (1930–1998), belgischer Schauspieler und Regieassistent